Strażnik pierścienia (niem. Lasko – Die Faust Gottes, 2009-2010) – niemiecko-austriacki serial sensacyjny nadawany przez stację RTL od 18 czerwca 2009 roku do 16 grudnia 2010 roku. W Polsce serial nadawany jest od 10 kwietnia 2012 roku w TV Puls. Serial został wyprodukowany przez Action Concept.

Postać Lasko po raz pierwszy pojawiła się w filmie telewizyjnym z 2006 roku pt. Pociąg do piekła.

Opis fabuły 

Serial opowiada o mnichu, który dobrze czuje się zarówno w życiu klasztornym oraz w starożytnych tajemnicach sztuk walki. Staje się zagorzałym obrońcą ubogich. Wszędzie tam, gdzie jest niesprawiedliwość i nadużycie władzy, Lasko korzysta ze swojej mądrości i umiejętności, aby pomóc najsłabszym.

Obsada

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie TV Puls – Eurocom Studio
Tekst: Sylwia Chorzelewska
Czytał: Piotr Robalarz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Niemieckie telewizyjne seriale sensacyjne
Austriackie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Seriale telewizyjne zrealizowane na podstawie filmów
Filmy o Kościele katolickim
Seriale telewizyjne zrealizowane w koprodukcji